Ulusoy ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Ulusoy bedeutet etwa „untadelige Abstammung“.

Namensträger

Familienname 
 Alper Ulusoy (* 1981), türkischer Fußballschiedsrichter
 Bülent Ulusoy (* 1978), türkischer Boxer
 Çağatay Ulusoy (* 1990), türkisches Model und Schauspieler
 Haluk Ulusoy (* 1958), türkischer Fußballverbandspräsident
 Niyazi Ulusoy (* 1939), türkischer Konteradmiral

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname